Almiserà kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almiserà (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Almiserà (kommun), Valencia, Província de València, 
 Almiserà (berg), Valencia, Provincia de Alicante, 

Robotskapade Spanienförgreningar